George Finch kan syfta på:

* George Finch, 9:e earl av Winchilsea (1752–1826), brittisk politiker
 George Finch (1794–1870), brittisk politiker
 George Finch (1835–1907), brittisk politiker
 George Finch (1888–1970), kemist

Se även 

 George Finch-Hatton